Le Cardinal (The Cardinal) est un film américain réalisé par Otto Preminger, sorti en 1963.
 Le Cardinal est un personnage fictif du roman de Tom Clancy Le Cardinal du Kremlin.
 Le Cardinal (février 2009) est un album de la bande dessinée Le Légataire créée par Frank Giroud